Карловиц:

Фамилия 
 Карловиц (Carlowitz) — дворянский род в Австрии и Германии:
 Карловиц, Адольф фон (1858—1928) — немецкий военачальник
 Карловиц, Альберт (1802—1874) — саксонский государственный деятель
 Карловиц, Ганс Карл фон (1645—1714) — саксонскийф обер-берггауптман во Фрейберге

География 
 Карловиц (Karlowitz) — историческое название сербского города Сремски Карловцы